El término Hellin es un topónimo que puede referirse a:

Divisiones administrativas con el nombre Hellín:
 Hellín una ciudad y municipio español de la provincia de Albacete.

Apellido Hellín:

Víctor Hellín, Alcalde de Lérida.

Francisco Hellín Almodóvar, procurador de Elda, jefe falangista de Alicante

Emilio Hellín Moro, ultraderechista español, asesino convicto de Yolanda González.

Francisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos hasta el 30 de octubre de 2015.